Erope (od Aèrope) – un personaggio della mitologia greca, figlia di Catreo e madre di Agamennone e Menelao
 Erope (od Sterope) – un personaggio della mitologia greca, figlia di Cefeo e madre di Aeropo avuto con Ares